Avoir pode ser:

 Être et avoir - Ser e Ter (em francês : Être et avoir) é um documentário francês de 2002 , dirigido por Nicolas Philibert.
 Boissy-sans-Avoir - uma comuna francesa.

Desambiguação